A Riba, A Riva, La Riba, La Riva o Riba pueden referirse a:

A Riba 

 A Riba (Callobre), lugar español de la parroquia de Callobre, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Riba (Vea), lugar español de la parroquia de Vea, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.

A Riva 

 A Riva (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

La Riba

Lugares 

 La Riba (Asturias), lugar español del municipio de Bimenes, Asturias.
 La Riba (Burgos), localidad  española del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos, Castilla y León.
 La Riba (Cebanico), localidad española del municipio de Cebanico, provincia de León, Castilla y León.
 La Riba (La Coruña), parroquia española del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
La Riba (Tarragona), municipio español de la provincia de Tarragona, Cataluña.

Otros 

 La Mata de la Riba, localidad española del municipio de Vegaquemada, provincia de León, Castilla y León.
La Riba de Escalote, localidad y municipio español de la provincia de Soria, Castilla y León.
 La Riba de Valdelucio, localidad española del municipio de Valle de Valdelucio, provincia de Burgos, Castilla y León.

La Riva 

 La Riva, localidad española del municipio de Campoo de Yuso, Cantabria.

Riba

Lugares 

 Riba (Álava), despoblado español del municipio de Caicedo-Sopeña, provincia de Álava, País Vasco.
 Riba (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villadavil, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Miscelánea 

 Riba (Islam), término árabe usado para referirse a los intereses de usura.

Otros 

 Refojos de Riba de Ave, antigua freguesia portuguesa del municipio de Santo Tirso, distrito de Oporto.
 Riba de Abaixo, lugar español de la parroquia de Casares, municipio de Cerdido, provincia de La Coruña, Galicia.
 Riba de Arriba, despoblado español de la parroquia de Casares, municipio de Cerdido, provincia de La Coruña, Galicia.
 Riba de Ave, freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.
 Riba de Miño, lugar de la parroquia de Outeiro, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Riba de Mouro, freguesia portuguesa del municipio de Monção, distrito de Viana do Castelo.
 Riba de Neira, parroquia del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.
 Riba de Saelices, municipio español de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Riba de Santiuste, localidad española del municipio de Sigüenza, provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Riba de Vea, lugar español de la parroquia de Vea, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.